Repnik je lahko:
 Repnik, priimek več oseb 
 repnik, ptič pevec iz družine ščinkavcev
 Repnik, naselje pri Banovićih v Bosni 
 njiva, na kateri raste repa